Cid poate fi:
 Le Cid, tragi-comedie scrisă de Pierre Corneille, publicată în anul 1636
 Cidul ("Le Cid"), operă de Jules Massenet, premieră în anul 1885
 Children in Distress (CiD), organizație non-profit internațională dedicată ajutării copiilor